Présumé Coupable peut désigner :

Série télévisée 

 Présumé coupable (), série télévisée allemande diffusée du  au  sur ProSieben.

Cinéma 

 Présumé coupable (), film américain d'Anson Williams, sorti en 1992 ;
 Présumé coupable (), film américain de Peter Hyams, sorti en 2009 ;
 Présumé coupable, film franco-belge de Vincent Garenq, sorti en 2011.

Voir aussi